Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — формирование (специальная служба), специальные части и предприятия, предназначенные для выполнения геодезических, топографических и картографических работ и обеспе́чения войск (сил) топографическими картами, геодезическими данными и другими сведениями о местности на театрах военных действий.

Сокращённое наименование спецслужбы — ТС ВС России.

История 
Зарождение ТС вооружённых сил в России относится к началу XVIII века, когда из состава квартирмейстерских частей общевойсковых штабов выделялись отдельные офицеры (или группы), которым поручалось составление элементарных топографических документов (сбор сведений о местности, выполнение маршрутных съёмок и т. п.).

С 1764 по 1797 год, особый Генеральный штаб, созданный при Военной коллегии, занимался съёмками лагерей, укреплений, маршрутов и созданием карт.

В 1797 году было создано собственное Его императорского величества Депо карт, положившее начало Военно-топографическому депо Главного (Генерального) штаба русской армии.

В 1812 году оно было переименовано в Военное топографическое депо, руководившее с 1822 года Корпусом топографов (после 1866 года — Корпусом военных топографов). Этот орган центрального военного управления осуществлял контрольные функции в части, касающейся издания карт в императорской России, а также руководил проведением геодезических, топографических и картографических работ, осуществляемых в интересах ВС и государства, вплоть до 1918 года.

В 1822 году в Санкт-Петербурге создается Училище Топографов. С этого времени специалистов-топографов готовит данное учебное заведение.

Приказом по военному ведомству № 140 от 10 апреля (27 марта) 1913 до сведения армии доводилась дата установленного годового праздника для Корпуса военных топографов и военно-топографического отдела ГУ ГШ — 10 февраля в честь преподобного Ефрема Сирина.

До 1923 года военно-топографическая служба продолжала именоваться Корпусом военных топографов и подчинялась Военно-топографическому (правопреемнику Военно-топографического депо Русской императорской армии) управлению Всероглавштаба,

С 1918 по 1941 гг. Военно-топографическое управление претерпело ряд переименований:
 Военно-топографическое управление Всероглавштаба;
 Управление корпуса военных топографов (УКВТ) Штаба РККА;
 Военно-топографический отдел (управление) Штаба РККА (ГУ РККА); 
 Управление военных топографов Штаба РККА;
 Отдел военно-топографической службы штаба РККА.

В Советской Армии ВС СССР,  ВТС СА — являлась частью штабной службы, имевшей свои органы в штабах соединений и оперативных объединений, а также специальные части и учреждения (топографические, аэрофототопографические и геодезические отряды, картографические фабрики и части, склады карт и т. п.), занимавшиеся главным образом подготовкой топографических карт и геодезических данных на территории вероятных театров военных действий (ТВД), топографической подготовкой войск и научно-исследовательской работой в области картографии, геодезии и аэросъёмки. В военное время важнейшей задачей ВТС СА ВС СССР являлось топографическое обеспечение боевых действий войск.

В 1991 году, была образована Военно-топографическая служба Вооружённых сил России, которая в 1992 году была преобразована в Топографическую службу Вооружённых сил Российской Федерации.

На основании приказа министра обороны № 395 от 9 ноября 2003 года «Об установлении даты проведения праздника Военно-топографического управления Генерального штаба ВС Российской Федерации» и в целях восстановления исторических традиций Топографической службы Вооружённых сил Российской Федерации был установлен годовой праздник Военно-топографического управления Генерального штаба - 8 февраля, то есть день преобразования Депо карт в Военное топографическое депо в 1812 году.

Задачи 
До реформы 2008 года Топографическая служба Вооружённых сил России решала задачи:

 Уточнение математических параметров земли;
 Создание мировой космической геодезической сети;
 Изготовление и своевременное обновление топографических карт;
 Обеспечение войск и служб топографическими и специальными картами;
 Оперативное обеспечение картами ТВД и учений;
 Взаимодействие с Роскартографией по вопросам создания карт.

Состав 
До реформы 2008 года Топографическая служба Вооружённых сил России включала:
 Военно-топографическое управление ГШ с подчинёнными частями;
 Топографические службы военных округов (армий и частей) по схеме:
 Топогеодезический отряд;
 Окружная часть;
 Склад карт;
 Топочасть армии.
  Топослужбы родов войск видов ВС России;
 Топослужбы силовых структур России.

В центральном подчинении ВТУ ГШ (в/ч 25951) находились воинские части:
 г. Москва (в/ч 63708, 31615)
 г. Санкт-Петербург (в/ч 63708-ф)
 г. Звенигород, Московская область (в/ч 73535, 47-й топогеодезический отряд)
 п. Большие Вяземы, Московская область (в/ч 67978)
 г. Ногинск, Московская область (в/ч 43651)
 г. Иркутск (в/ч 34633)
 г. Петрозаводск, республика Карелия (в/ч 42396)
 г. Верхняя Пышма, Свердловская область (в/ч 28949)
 г. Кореновск, Краснодарский край (в/ч 17908)
 г. Усолье-Сибирское, Иркутская область (в/ч 18032)
 г. Благовещенск, Амурская область (в/ч 29209)

Военная техника

Начальники

Начальники Корпуса военных топографов Российской императорской армии (с 1822 по 1917 гг.) 
 генерал от инфантерии Ф. Ф. Шуберт (с 1822 по 1823 гг.);
 генерал-фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский (с 1823 по 1825 гг.);
 генерал-лейтенант А. А. Адеркас (с 1825 по 1826 гг.);
 генерал-лейтенант П. П. Сухтелен (с 1826 по 1826 гг.);
 генерал от инфантерии A. И. Нейдгардт (с 1830 по 1834 гг.);
 генерал от инфантерии Ф. Ф. Шуберт (с 1834 по 1843 гг.);
 генерал-фельдмаршал Ф. Ф. Берг (с 1843 по 1855 гг.);
 генерал от инфантерии В. К. Ливен (с 1855 по 1861 гг.);
 генерал от инфантерии А. И. Веригин (с 1861 по 1866 гг.);
 генерал-лейтенант И. Ф. Бларамберг (с 1856 по 1867 гг.);
 генерал от инфантерии Э. И. Форш (с 1867 по 1885 гг.);
 генерал от инфантерии И. И. Стебницкий (с 1885 по 1896 гг.);
 генерал от инфантерии О. Э. Штубендорф (с 1897 по 1903 гг.);
 генерал от инфантерии Н. Д. Артамонов (с 1903 по 1911 гг.);
 генерал от инфантерии И. И. Померанцев (с 1911 по 1917 гг.).

Начальники Топографической службы Вооружённых сил СССР и России (с 1918 г. по н.в.) 

Топографическую службу Вооружённых сил, а одновременно и Военно-топографическое управление Генерального штаба возглавляли:
 военспец (генерал-майор) А. И. Аузан (с 1917 по 1921 гг.);
 военспец (полковник) О. Г. Дитц (с 1921 по 1923 гг.);
 военспец (подполковник) А. Д. Тарановский (с 1923 по 1924 гг.);
 А. И. Артанов (с 1924 по 1930 гг.);
 комдив И. Ф. Максимов (с 1930 по 1938 гг.);
 генерал-лейтенант технических войск М. К. Кудрявцев (с 1938 по 1968 гг.);
 генерал-лейтенант технических войск А. С. Николаев (с 1968 по 1974 гг.);
 генерал-полковник Б. Е. Бызов (с 1974 по 1989 гг.);
 генерал-лейтенант А. И. Лосев (с 1989 по 1992 гг.);
 генерал-лейтенант В. В. Хвостов (с 1992 по 2002 гг.);
 генерал-лейтенант В. Н. Филатов (с 2002 по 2008 гг.);
 генерал-майор С. А. Рыльцов (с 2008 по 2010 гг.);
 контр-адмирал С. В. Козлов (с 2010 по 2015 гг.);
 генерал-майор А. Н. Зализнюк (с 2015 г. по настоящее время).

Галерея

См. также 
 Школа математических и навигацких наук
 Федеральное агентство геодезии и картографии (раньше ГУГК)

Примечания

Литература 
 
 Долгов Е. И., Сергеев С. В. Военные топографы Советской Армии. — М., 2015. — 630 с. — Тираж 1500 экз. — ISBN 978-5-8493-0311-6. 
 Топографическая служба Вооружённых сил СССР. — М., 1988. — 148 с.

Ссылки 
 О структуре — Сайт Министерства обороны Российской Федерации;
 О проблемах в топографической службе (газета «Красная Звезда»);
 Военно-Топографическое управление Генерального штаба;
 200 лет ВТУ ГШ (газета «Красная Звезда»).

Специальные войска Российской Федерации
Военная топография